est un des neuf arrondissements de Kobe, au Japon. Sa superficie est de  et sa population est de  en janvier 2023.

Notes et références

Annexes

Liens externes 
 

Subdivision au Japon
Kobe